Фили́пп Бельги́йский (; ):
 Филипп Бельгийский (1837—1905) — принц Бельгийский, граф Фландрский.
 Филипп Бельгийский (род. 1960) — король бельгийцев (с 21 июля 2013 года), праправнук предыдущего.